

Stati Uniti d'America

Località 
Middle River – census-designated place della contea di Baltimora, Maryland
Middle River – città della contea di Marshall, Minnesota
Middle River – area non incorporata del comune di Amnicon, contea di Douglas nel Wisconsin

Fiumi 
Middle River – fiume della contea di Mobile, Alabama
Middle River – delta fluviale dei fiumi Sacramento e San Joaquin in California
Middle River – fiume della Carolina del Nord
Middle River –  scorre nello stato dello Iowa – è tributario del Des Moines, scorre interamente nello stato dello Iowa
Middle River – fiume della Louisiana
Middle River – breve corso d'acqua che scorre nella contea di Washington nel Maine
Middle River – estuario che raccoglie numerosi corsi d'acqua nella contea di Baltimora, Maryland
Middle River – fiume del Massachusetts
Middle River – scorre interamente nella contea di Marshall, Minnesota; è tributario dello Snake River
Middle River – scorre interamente nello stato della Virginia
Middle River – fiume del Wisconsin